Кинокомпания «Русское» — российская кинокомпания, основанная в 2007 году в Москве.

История 
Кинокомпания «Русское» была создана в 2007 году как небольшая независимая продакшн-студия. Первым проектом «Русского» в 2007 году стал фильм «Варенька». История о молодой провинциальной девушке, которая в поисках счастья отправляется в Москву, имела огромный успех в России и получила продолжение в новых сезонах. С тех пор основным клиентом кинокомпании стал телеканал Россия 1.

Генеральный продюсер кинокомпании — Ирина Смирнова.

В конце июня 2018 года кинокомпания вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения. В феврале 2022 года было объявлено, что кинокомпания приступила к съёмкам сериала «Зато» для Netflix

Партнёры 
Помимо основного заказчика — телеканала Россия 1, в 2016 году кинокомпания начала производство сериалов для российских телеканалов СТС и НТВ.

Ведущие европейские студии Warner Bros. и DoriMedia и Baltmedia являются партнёрами компании по производству. В 2012 году, в сотрудничестве с Warner Bros. «Русское» выпустило адаптированную версию американского детектива Without a Trace (Без следа). В 2016 году на канале Россия-1 вышел сериал «Свидание вслепую» по формату DoriMedia «Ciega a Citas».

Награды 
Проекты кинокомпании отмечены на фестивалях и кинопремиях: ТЭФИ, Золотой орёл, Золотой Витязь, Киношок, Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Читка, Виват кино России!, Фестиваль военного кино имени Озерова, Медиабренд, Международный фестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова и других.

Производство 
Библиотека насчитывает 2500 часов контента, всего более 300 наименований кинопродукции разных жанров. В производстве находится около 10 телевизионных проектов.

Телефильмы производства компании 

 2022 — Девушка из прошлого
 2022 — Ча-ча-ча
 2022 — Очень плохая невеста
 2022 — Старая развалина
 2022 — По велению сердца
 2022 — Вы мне подходите
 2022 — Самый лучший муж
 2020 — Чужая сестра
 2020 — Яркие краски осени
 2020 — Шоу про любовь
 2020 — Ради твоего счастья
 2020 — Дорога домой
 2019 — Маршруты любви
 2019 — Токсичная любовь
 2019 — Поддельная любовь
 2019 — Любовь не по правилам
 2019 — Кривое зеркало любви
 2019 — Нет жизни без тебя
 2019 — Фермерша
 2019 — Завтра будет новый день
 2019 — Совсем чужие
 2019 — Линия жизни
 2019 — Чистая психология
 2019 — Управдомша
 2019 — Большой артист
 2019 — Святая ложь
 2019 — Посторонняя
 2019 — Радуга жизни
 2019 — Анютины глазки
 2019 — Женщина с прошлым
 2018 — Изморозь
 2018 — Нашедшего ждёт вознаграждение
 2018 — Кривое зеркало
 2018 — Любовь по ошибке
 2018 — Нужна невеста с проживанием
 2018 — Я тебя вижу
 2018 — Когда солнце взойдёт
 2018 — Последний в роду
 2018 — Хороший день
 2018 — Разлучница
 2018 — Гражданская жена
 2018 — Училка
 2018 — Нарисованное счастье
 2018 — Катькино поле
 2018 — Просто роман
 2018 — Зинка-москвичка
 2018 — Сухарь
 2018 — Моё сердце с тобой
 2017 — Переверни страницу
 2017 — Счастливая серая мышь
 2017 — Цена измены
 2016 — Блюз для сентября
 2016 — Не говорите мне о нём
 2016 — Злая шутка
 2016 — Китайский новый год
 2016 — Последний лепесток
 2013 — Возраст любви
 2016 — Соучастники
 2013 — Некрасивая Любовь
 2013 — Любовь на четырёх колёсах
 2013 — Третья попытка
 2015 — По секрету всему свету
 2015 — Осколки хрустальной туфельки
 2013 — Танго мотылька
 2013 — Вьюга
 2014 — В плену обмана
 2014 — Сюрприз для любимого
 2014 — Полцарства за любовь
 2014 — Заезжий молодец
 2014 — Не в парнях счастье
 2014 — Время собирать
 2014 — Кровь с молоком
 2013 — Вальс-Бостон
 2013 — Везучая
 2013 — Берега любви
 2013 — Ожерелье
 2013 — Я тебя никогда не забуду
 2013 — Счастливый маршрут
 2013 — Четвёртый пассажир
 2013 — Там, где есть счастье для меня
 2012 — Красотка
 2012 — Невеста моего жениха
 2012 — Поздняя любовь
 2012 — Обменяйтесь кольцами
 2012 — Судьба Марии
 2012 — Личное дело майора Баранова
 2012 — Жена Штирлица
 2011 — Прощание славянки
 2011 — Золотые небеса
 2010 — Карусель
 2010 — Как же быть сердцу. Продолжение
 2010 — Вдовий пароход
 2010 — Белое платье
 2010 — Александра
 2009 — По следу Феникса
 2009 — Монро
 2008 — Только вернись!
 2008 — Свой — чужой!
 2008 — Превратности судьбы
 2008 — Королева льда
 2008 — Когда не хватает любви
 2008 — Девять признаков измены
 2007 — Смокинг по-рязански

Телесериалы производства компании 

 2023 — Алла, такси!
 нет данных — Зато (по заказу Netflix)
 2023 — Склифосовский (10 сезон)
 2022 — Склифосовский (9 сезон)
 2021 — Частная жизнь
 2021 — Тайна Лилит
 2020 — Склифосовский (8 сезон)
 2020 — Теорема Пифагора
 2020 — Невеста комдива
 2019 — Ради твоего счастья
 2019 — На краю
 2019 — Зулейха открывает глаза
 2019 — Посторонняя
 2019 — Тёмная лошадка
 2019 — Склифосовский (7 сезон)
 2019 — Миленький ты мой
 2018 — Зорко лишь сердце
 2018 — Впереди день
 2018 — Челночницы. Продолжение
 2018 — Сиделка
 2018 — Приличная семья сдаст комнату
 2018 — Новый муж
 2018 — Московская борзая — 2
 2018 — Крылья Пегаса
 2018 — На краю
 2018 — Двойная ложь
 2018 — Берёзка
 2018 — Девочки не сдаются
 2017 — Склифосовский (6 сезон)
 2017 — Перекрёсток
 2017 — Золотце
 2017 — Расплата
 2017 — Провинциальная мадонна
 2017 — По краю судьбы
 2017 — Заклятые подруги
 2017 — Наживка для ангела
 2017 — Королева «Марго»
 2017 — Смягчающие обстоятельства
 2017 — Жених для дурочки
 2017 — Брачные игры
 2017 — Верность
 2017 — Теща-командир
 2017 — Чужое счастье
 2017 — Сколько стоит счастье
 2017 — За полчаса до весны
 2017 — Завтрак в постель
 2017 — Третья жизнь Дарьи Кирилловны
 2017 — Торгсин
 2017 — Склифософский. Реанимация
 2016 — Одиночество
 2016 — Разбитые сердца
 2016 — Она сбила лётчика
 2016 — Осиное гнездо
 2016 — Круговорот
 2016 — Неваляшка
 2016 — После многих бед
 2016 — Любовь как стихийное бедствие
 2016 — Подмена
 2016 — Чёрная кошка
 2016 — Челночницы
 2016 — Жемчуга
 2015 — Солнце в подарок
 2015 — Василиса
 2015 — Теория невероятности
 2015 — Последний рубеж
 2015 — Сказки мачехи
 2014 — Семья маньяка Беляева
 2014 — Миндальный привкус любви
 2014 — Поздние цветы
 2014 — Всё только начинается
 2014 — Весной расцветает любовь
 2014 — Взгляд из вечности
 2014 — Пороги
 2014 — Когда его совсем не ждёшь
 2014 — Вдовец
 2014 — Московская борзая
 2014 — Полоса отчуждения
 2014 — Деревенщина
 2014 — Дом спящих красавиц
 2014 — Красивая жизнь
 2014 — Слабая женщина
 2014 — Я всё преодолею
 2014 — Куда уходит любовь
 2014 — Если ты не со мной
 2014 — Королева бандитов — 2
 2014 — Папа для Софии
 2014 — Надежда
 2014 — Человеческий фактор
 2014 — Отец Матвей
 2014 — Берега
 2014 — Цветок папоротника
 2014 — Сестра моя, Любовь
 2014 — Год в Тоскане
 2014 — Гюльчатай. Ради любви
 2013 — Жена по совместительству
 2013 — Мирт обыкновенный
 2013 — Дневник свекрови
 2013 — Карина Красная
 2013 — Деньги
 2013 — Ищу мужчину
 2013 — Скалолазка
 2013 — Фальшивая нота
 2013 — Сломанные судьбы
 2013 — Время дочерей
 2013 — Пятый этаж без лифта
 2013 — Я всё помню
 2013 — Мезальянс
 2013 — Цена любви
 2013 — Слишком красивая жена
 2013 — Исцеление
 2013 — Синдром недосказанности
 2013 — Переезд
 2013 — Мелодия на два голоса
 2013 — И шарик вернётся
 2013 — Склифософский (4 сезон)
 2013 — Анютино счастье
 2013 — Склифософский (3 сезон)
 2013 — Сильнее судьбы
 2013 — Уйти, чтобы вернуться
 2013 — Пока живу, люблю
 2013 — Хозяйка большого города
 2013 — Два мгновения любви
 2013 — Незабудки
 2013 — Поговори со мною о любви
 2013 — Право на любовь
 2012 — Пенелопа
 2012 — Простая жизнь
 2012 — Васильки
 2012 — Нелюбимая
 2012 — Костер на снегу
 2012 — Королева бандитов
 2012 — Склифософский (2 сезон)
 2012 — Вероника. Беглянка
 2012 — Бедные родственники
 2012 — Склифософский (1 сезон)
 2012 — Только о любви
 2012 — Каждый за себя
 2012 — Мой любимый гений
 2012 — Подари мне воскресенье
 2012 — Гюльчатай
 2012 — Вероника. Потерянное счастье
 2012 — Без следа
 2011 — Спасти мужа
 2011 — Секта
 2011 — Проездной билет
 2011 — Ключи от счастья. Продолжение
 2011 — Зимнее танго
 2011 — Голубка
 2011 — Бабушка на сносях
 2010 — Школа для толстушек
 2010 — Цветы от Лизы
 2010 — Солнечное затмение
 2010 — Когда зацветёт багульник
 2010 — Дочки-матери
 2010 — Варенька. И в горе, и в радости
 2010 — Богатая Маша
 2010 — Анжелика
 2009 — Я буду жить
 2009 — Цепь
 2009 — Террор любовью
 2009 — Первая попытка
 2009 — Мой
 2009 — Любка
 2009 — Кровь не вода
 2009 — Когда мы были счастливы
 2009 — Женщина-зима
 2009 — В погоне за счастьем
 2009 — Варенька. Испытание любви. Наперекор судьбе
 2008 — Уравнение со всеми известными
 2008 — Синяя борода
 2008 — Своя правда
 2008 — Позвони в мою дверь
 2008 — Кровные узы
 2008 — Ключи от счастья
 2008 — Игра в прятки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт кинокомпании «Русское»
 Страница компании на сайте Ассоциации продюсеров кино и ТВ

Кинокомпании России
АО «Цифровое телевидение»